Roberto Letts Colmenares (Lima, Perú, 28 de agosto de 1934 - Lima, 4 de abril del 2010), fue un empresario minero y filántropo peruano.

Biografía 

Sus padres fueron Roberto Letts Sánchez y María Josefina Colmenares Castro. Fue hermano del político Ricardo Letts, tío del periodista Jaime Bayly y cuñado del político Felipe Osterling.

Realizó estudios escolares en el Colegio Inmaculado Corazón y en el Colegio Santa María Marianistas. Ingresó a la Pontificia Universidad Católica para estudiar Derecho, ejerciendo su carrera en la firma del exministro Diómedes Arias Schreiber. 

A la muerte de sus tíos Elsa Letts y Hugo Cohen, él heredo su fortuna además de las acciones que estos mantenían en las compañías mineras Volcán y Castrovirreyna, acciones a las que se sumarían las que heredó de sus tíos Edwin y Leonor Letts. Es así que, en 1972, ingresa al directorio de la Volcan Compañía Minera, empresa fundada en 1935 en Panamá como Volcan Mines Leasing Company que había establecido una subsidiaria en Junín y en la que tenían algunas acciones otros de sus tíos. 

En 1974, ingresó a la Compañía Minera Castrovirreina, administrando la minera Río Pallanga, que para 1983 perdía su lugar en la Bolsa de Valores de Lima y, a pesar del apoyo del gobierno, terminaba quebrando y con deudas a varios bancos. Para 1974, la dictadura del general Juan Velasco expropió Volcán, que pasó a ser parte de la nacional Centromín Perú. A pesar de eso, para 1985, mantenía acciones en el Banco Wiese y en diversas aseguradoras e inmobiliarias.

En la década de los 90, era principal accionista de la Volcán Compañía Minera y, mediante el proyecto de privatizaciones que realizaba el gobierno, se empezaron a adquirir las mineras expropiadas, además de otras. Es en 1997, producto de la fusión entre Volcán y la recién comprada Minera Mahr Túnel, se constituyó Volcán Compañía Minera SAA. Para el 2000, Volcán cotizaba en la Bolsa de Madrid y para el 2007 en la Bolsa de Santiago. 

En el 2004, asume la presidencia de Volcán, que ocupaba Francisco Moreyra García-Sayán, quien pasó a ocupar la vicepresidencia.

En el 2006, se comenzó a exhibir la importante colección de orfebrería prehispánica de su tío Hugo Cohen, considerada una de las más grandes del Perú y que heredó de su tía Elsa Letts. La colección permanecía resguardada por el Banco Wiese y luego fue entregada en custodia al Banco Central de Reserva.

Falleció en Lima como consecuencia de cáncer al pulmón el 4 de abril del 2010 y fue enterrado en el Cementerio Presbítero Maestro. A su muerte, no se había casado, por lo que según su decisión sus acciones en Volcán, pertenecientes a Greenville Overseas Investments Ltd., pasaron a sus hermanas y sobrinos y la mayoría de su fortuna personal pasó a su sobrino Miguel Bayly Letts.

Genealogía

Véase también 
Volcan Compañía Minera

Referencias 

 http://elinaresm.blogspot.com/2010/05/un-empresario-desconocido.html
 http://www.poder360.com/article_detail.php?id_article=4130&pag=1
 http://elinaresm.blogspot.com/2012/03/familia-letts-copa-el-directorio-de.html

Nacidos en Lima
Fallecidos en Lima
Alumnado de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Abogados de Perú
Empresarios de Perú
Comendadores de la Orden El Sol del Perú
Sepultados en el Cementerio Presbítero Maestro